Desa Talaga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Talaga (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Talaga (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,07), 
 Desa Talaga (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 106,87), 
 Desa Talaga (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Talaga (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,22, long 107,78), 
 Desa Talaga (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar